Гран-при Японии 1990 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 21 октября 1990 года.

Агури Судзуки стал первым в истории японцем, поднявшимся на подиум в «Формуле-1». Для Судзуки этот подиум остался единственным в карьере в Ф-1, следующий раз представитель Японии (Такума Сато) поднялся на подиум в Ф-1 только на Гран-при США 2004 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:36,996
 Лучший круг: Риккардо Патрезе — 1:44,233
 Круги лидирования: Герхард Бергер 1 круг (1); Найджел Мэнселл 25 кругов (2-26); Нельсон Пике 27 кругов (27-53)
 Жан Алези во время пятничной практики повредил ногу и не участвовал в гонке — его стартовая позиция была оставлена пустой.
 на старте Прост (который стартовал 2-м) спокойно вышел в лидеры, но в 1 повороте Айртон пошёл на таран, причём умышленно. Перед стартом он намекал об этом, а спустя некоторое время признался публично. Гонку, в отсутствие лидеров выиграл ветеран Нельсон Пике. Впоследствии FIA не наказала бразильца за умышленное столкновение.
 Первый и последний подиум в карьере Агури Судзуки и Роберто Морено.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 21 октября
Октябрь 1990 года
Спорт в Японии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке